USS Jenkins - назва двох кораблів у складі ВМС США, названих на честь адмірала Торнтона Дженкінса ()

 USS Jenkins (DD-42) - ескадрений міноносець типу «Полдинг». На службі протягом 1914-1919 років.
 USS Jenkins (DD-447) - ескадрений міноносець типу «Флетчер». На службі протягом 1942-1971 років.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни